Jméno a příjmení Václav Davídek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Davídek (historik) – český historik, archivář a autor genealogických a regionálních spisů (1913–1993)
 Václav Davídek (katecheta) – český římskokatolický kněz, katecheta, náboženský publicista a papežský komoří (1867–1925)
 Václav Davídek (kněz), publikující též pod pseudonymem Jan Oral – český římskokatolický kněz, básník a děkan v Kolíně (1889–1942)